Василий Бубнов:
 Бубнов, Василий Александрович (1942—2021) — советский и российский художник-монументалист, академик Российской академии художеств (2007).
 Бубнов, Василий Иванович (1933—2016) — советский и украинский передовик производства, лауреат Государственной премии СССР.